De afkorting 
 Frankrijk (ISO 3166-1-landcode).
 Het Frans (ISO 639-1-taalcode).
 .fr, achtervoegsel van Franse domeinnamen.
 Francium, een scheikundig element.
 Statcoulomb, een eenheid van elektrische lading, ook Franklin genoemd.
 Fribourg (kanton), in Zwitserland.
 FR layout, een type wagen.
 Ryanair (IATA-code).
 Frater (religieus), binnen de Rooms-Katholieke Kerk.
 Fier (district), in Albanië (kentekencode).
 Frosinone (provincie), provincie in Italië.